Средиземноморская эскадра — название эскадр ряда военно-морских флотов, нёсших боевую службу на Средиземном море.
 Британская Средиземноморская эскадра;
 Германская Средиземноморская эскадра;
 Французская Средиземноморская эскадра;
 5-я оперативная «Средиземноморская» эскадра ВМФ СССР.
 Средиземноморская эскадра ВМФ России — оперативное соединение ВМФ России, созданное в 2013 году